{{Ficha de campeonato
|nombre         =  Tiro con arco en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014
|tipo           = 
|imagen         = Peñalolen Archery Field 2014 South American Games.jpg
|imagen_tamaño  = 250px
|imagen_pie     = Centro de Tiro Durante los X Juegos Suramericanos
|ubicación      = Centro de Tiro con Arco Parque Peñalolén
|país           =  Santiago, Chile
|categoría      = Equipo Masculino
|fecha          = 12 al 15 de marzo de 2014
|oro            =  BrasilMarcus CarvalhoDaniel RezendeMarcos Bortoloto
|plata          =  ColombiaDaniel PachecoAndrés PilaDaniel Pineda
|bronce         =  ChileAndrés AguilarCristóbal Barra CisternaGuillermo Aguilar
|asistentes     = 
|marca          = 
|participantes  = 18
|anterior       = 2010
|actual         = 2014
|siguiente      = 2018
|página web     =
}}

El evento equipo masculino de Tiro con arco en los X Juegos Suramericanos tuvo lugar del 12 al 15 de marzo de 2014 en el Centro de Tiro con Arco Parque Peñalolén.

Ronda de Clasificación

Ronda Final

Véase también 
 Tiro con arco en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014
 Juegos Suramericanos de 2014

Referencias 

Tiro con arco en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014